Межсезонье — третий студийный альбом российской рок-группы «Несчастный случай». Альбом был записан весной 1996 года. Хронологически может считаться первым альбомом группы, поскольку большинство песен, которые звучат в нём, были написаны для одноимённого спектакля Студенческого театра МГУ и записаны в 1989 году для журнала «Клуб». Песни «Зимние сны молодого человека» и «Закат багров» написаны близким другом группы Александром Барабашевым, им же исполнен бонус-трек «Старший брат».

Последний альбом группы, записанный с участием Валдиса Пельша в качестве постоянного участника группы. Через год Пельш отправился, по словам Алексея Кортнева, в затяжной «творческий отпуск», который длится до сих пор. Однако периодически Пельш принимает участие в некоторых записях и концертных программах группы.

Об альбоме

Участники записи 
 Алексей Кортнев — вокал, акустическая гитара
 Валдис Пельш — бэк-вокал, бубенцы, вокал (9, 11, 12), флейта (2, 3)
 Павел Мордюков — саксофон, бэк-вокал, акустическая гитара (12), вокал (15)
 Сергей Чекрыжов — фортепьяно, аккордеон, челеста, электроорган, мелодика (12)
 Дмитрий Чувелев — электрогитара, контрабас
 Андрей Гуваков — бас-гитара
 Дмитрий Морозов — ударные, перкуссия
 Александр Барабашев — вокал (20), тексты песен (4, 16, 20)

Список композиций 
Вся музыка написана Сергеем Чекрыжовым и Алексеем Кортневым, все слова написаны Алексеем Кортневым, кроме указанных отдельно композиций.

Примечания

Ссылки 
  Об альбоме на официальном сайте группы
 

Альбомы 1996 года
Альбомы группы «Несчастный случай»